Бюро переписи населения США регулярно собирает данные по 50 штатам, Вашингтону (округу Колумбия), а также по пяти постоянно заселенным территориям США, среди которых: Пуэрто-Рико, Американские Виргинские Острова, Северные Марианские Острова, Гуам и Американское Самоа.

Значение данных о численности населения 
Согласно ст. 1 разделу 2 Конституции США:
Первую перепись населения провели в 1790 году. С тех пор правительство США обязано проводить такие переписи каждые 10 лет, что делает через Бюро переписи населения, чтобы определять количество представителей в нижнюю палату Конгресса США. По закону количество депутатов в Палате представителей составляет 435. Каждый штат получает свою долю мест пропорционально к его населению, но вне зависимости от него как минимум одно место. При определении этих долей не берется во внимание население территорий и округа Колумбия.

Перепись населения также определяет количество голосов в Коллегии выборщиков от каждого штата, которое равно сумме представителей штата в обеих палатах Конгресса. Согласно Двадцать третьей поправке к Конституции США округу Колумбия присуждаются 3 голоса в Коллегии. Территории не имеют в ней представительства и поэтому не могут избирать ни Президента США, ни Вице-президента США.

Кроме этого, данные о населении служат указанием для федерального правительства, сколько денег в субвенциях и дотациях передавать правительствам штатов и территорий.

Методология 
США ежегодно (кроме лет проведения переписи) публикуют оценки населения штатов, которые исправляются во время переписи. Данные, которые приводятся в сводках с переписи, учитывают наличное население вне зависимости от гражданства и миграционного статуса, и включают долгосрочных нерезидентов. Для целей распределения мест в Конгрессе, если возможно приписать гражданина США к месту постоянного пребывания в одном из 50 штатов или к территории, также считают военнослужащих и федеральных гражданских чиновников с их семьями, которые проживают за границами США.

Штаты США по населению 

Внимание. 1. В таблице поданы данные по наличному населению, которые разнятся от тех, по которым разделяют доли мест в Палате представителей.

2. Буквами обозначены владения США, которые не являются штатами и по которым США собирает данные о населении. Дополнительно названия территорий выделены курсивом.

Примечания 
Комментарии

Источники

 
Списки по штатам США